Джон Найлз ():
 Найлз, Джон Джейкоб (1892—1980) — американский бард, собиратель фольклора, композитор сольных и хоровых песен
 Найлз, Джон Милтон (1787—1856) — американский юрист и политик